ACE Awards, des récompenses américaines, peuvent désigner :
 CableACE Awards, des récompenses de la télévision câblée ;
 American Cinema Editors Awards, des récompenses des monteurs de cinéma et de télévision ;
 Asociación de Cronistas del Espectáculo de Nueva York, des récompenses des latino-américains dans le domaine du divertissement.